

Astronomia 
 29437 Marchais – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Francia
 Marchais –  comune nella regione dell'Alta Francia
 Marchais-Beton – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Saulx-Marchais – comune nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Auguste Marchais – maratoneta francese
 Georges Marchais – politico francese, segretario del Partito Comunista Francese dal 1972 al 1994
 Renaud des Marchais – cartografo, esploratore e navigatore francese